Skogh est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Carl-Magnus Skogh (né en 1925), pilote automobile suédois ;
  (né en 1993), joueur de football suédois ;
  (née en 1956), céiste suédoise ;
  (1849–1926), femmes d'affaires suédoise.

Notes et références